Ferulago commutata är en flockblommig växtart som först beskrevs av Anton Rochel, och fick sitt nu gällande namn av Árpád von Degen. Ferulago commutata ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
commutata